Port lotniczy Kristianstad

Zobacz też 
 .kid